Телон:

 Телон — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.
 Телон — река на северо-западе Канады в Нунавуте.